Nyköping kan syfta på:

 Nyköpings kommun – en kommun i Södermanlands län
 Nyköping – en tätort i Nyköpings kommun
 Nyköpings stad – en tidigare kommun i Södermanlands län 1260–1970
 Nyköpings församling –  en församling i Strängnäs stift 2014–
 Nyköpings Alla Helgona församling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1989–2014
 Nyköpings östra församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1989
 Helgona församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1989
 Nyköpings Sankt Nicolai församling – en tidigare församling i Strängnäs stift 1953–2014
 Nyköpings västra församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1953
 Nikolai församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1953
 Nyköpings kontrakt – ett kontrakt inom Svenska kyrkan i Strängnäs stift 1962–
 Nyköpings Alla Helgona distrikt – ett distrikt i Nyköpings kommun och Södermanlands län 2016–
 Nyköpings Sankt Nicolai distrikt – ett distrikt i Nyköpings kommun och Södermanlands län 2016–
 Nyköpings tingsrätt – en tingsrätt 1971–
 Nyköpings domsagas tingslag – ett tidigare tingslag i Södermanlands län 1948–1971
 Nyköpings rådhusrätt – en rådhusrätt –1969
 Nyköpings län – ett tidigare slottslän i landskapet Södermanland före 1634 och namn på Södermanlands län till 1850
 Nyköpings fögderi – lokala skattemyndigheten 1885–1991
 Nyköpingshus – en medeltida borg
 Nyköpings gästabud – de händelser som utspelades på Nyköpingshus i december 1317
 Nyköpings recess – en storpolitisk överenskommelse som undertecknades på slottet Nyköpingshus den 20 september 1396
 F 11 Nyköping – en tidigare flygflottilj
HMS Nyköping (1749) – en galär] i svenska flottan sjösatt år 1749
HMS Nyköping (K34) – korvett i svenska flottan sjösatt år 2005
 Anstalten Nyköping – en kriminalvårdsanstalt
 Nyköpings Brännvin – ett svenskt kryddat brännvin
 Nyköpings folkhögskola – en dagfolkhögskola
 Nyköpingsspelen – en teateruppsättning

Sportklubbar 
 IFK Nyköping
 Nyköpings AIK
 Nyköpings BIS
 Nyköpings BK
 Nyköpings Hockey
 Nyköpings OK
 Nyköpings SK (1918–1966)
 Nyköpings SK

Övrigt 
 Runstenar i Nyköpings kommun

Se även 
 Nykøbing
 Nystad